Адриан ван Маанен (31 марта 1884 — 26 января 1946) — голландский и американский астроном.

Родился в Снеке (Нидерланды). Обучался астрономии в Утрехтском университете. С 1908 по 1910 под руководством Якобуса Каптейна работал в Гронингенском университете.
В 1911 переехал в США и устроился волонтёром в Йеркской обсерватории. Через год перевёлся в обсерваторию Маунт-Вилсон, где проработал до своей смерти в 1946 году.

Известен работами в области астрометрии — определения параллаксов и собственного движения звёзд и туманных объектов.

В 1917 году открыл звезду с большим собственным движением, получившую позже собственное имя — «Звезда ван Маанена».

Известен ошибочным «открытием» вращения галактик, в том числе M 101, M 74, M 33 и M 51. Данные ван Маанена использовались в Большом споре — дискуссии о природе «спиральных туманностей» между Харлоу Шепли и Хербером Кертисом в апреле 1920 года. Так, полученное значение собственного движения деталей галактики M101 0,02′ в год обозначало бы, что расстояние до объекта гораздо меньше размеров нашей галактики Млечный Путь и исключает его внегалактическую природу.

В честь Адриана ван Маанена в 1970 г. назван кратер на Луне.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Angular Rotations of Spiral Nebulae = Угловое вращение спиральных туманностей, Эдвин Хаббл, ApJ, 81, 334 (1935) — NADS 
 Internal Motions in Spiral Nebulae, Van Maanen, A., ApJ, 81, 336 (1935) — NADS 
 Adriaan van Maanen on the significance of Internal Motions in Spiral Nebulae, Hetherington, N.S., J Hist Astron, 5. 52 (1974) — NADS 
 On Spiral Nebulae, van Maanen et al.  Библиография статей о астрометрии спиральных туманностей.

Астрономы по алфавиту
Астрономы Нидерландов
Астрономы США
Иммигрировавшие в США из Нидерландов